Verdensmesterskabet i bandy 2017 var det 37. VM i bandy gennem tiden, og mesterskabet blev arrangeret af Federation of International Bandy. Turneringen var opdelt i en A- og en B-gruppe, som begge afvikledes i Sverige. A-gruppen blev spillet i perioden 29. januar - 5. februar 2017 i Göransson Arena i Sandviken, mens B-gruppen afvikledes den 24. - 28. januar 2017 i Slättbergshallen i Trollhättan.

Mesterskabet blev vundet af Sverige, som i finalen besejrede Rusland med 4-3, efter at have været bagud 1-3 ved pausen. Kampen blev afgjort, da Adam Gilljam scorede Sveriges mål til 4-3 i tillægstiden. Det var 12. gang i alt men første gang siden 2012, at svenskerne sikrede sig VM-titlen efter fire russiske VM-titler i træk fra 2013 til 2016. Bronzemedaljerne gik til Finland, som i bronzekampen vandt med 11-1 over Norge, som placerede sig blandt de fire bedste ved VM for første gang siden 1999.

Arenaer 

 Göransson Arena i Sandviken er en indendørs multiarena, som var vært for A-VM. Arenaen har 10.000 tilskuerpladser.
 Slättbergshallen i Trollhättan var vært for B-VM. Arenaen har 3.400 tilskuerpladser.

A-VM

Hold 

A-VM har deltagelse af otte hold:
 De syv bedste hold fra A-VM 2016.
 Vinderen af B-VM 2016.

Det er første gang nogensinde, at Tyskland deltager i A-VM.

Indledende runde 

De otte hold er opdelt i to puljer med fire hold i hver. Puljerne er inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold er placeret i pulje A, mens de øvrige fire hold spiller i pulje B. Begge puljer spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, og alle otte hold går videre til kvartfinalerne. Således bliver der udelukkende spillet om seedninger til kvartfinalerne i den indledende runde.

Pulje A

Pulje B

Finalekampe

Samlet rangering

Hædersbevisninger 

Organisationskomiteen hædrede følgende spillere efter mesterskabet.

B-VM 

B-VM bliver spillet i Slättbergshallen i Trollhättan, Sverige med deltagelse af ti hold i perioden 24. - 28. januar 2017.

Hold 

  Ungarn
  Ukraine
  Mongoliet
  Japan
  Holland
  Tjekkiet
  Kina
  Somalia
  Estland
  Canada

Indledende runde 

De otte hold er opdelt i to puljer med fire hold i pulje A og seks hold i pulje B. Puljerne er inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold er placeret i pulje A, mens de øvrige seks hold spiller i pulje B. Begge puljer spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, og alle fire hold går videre til kvartfinalerne sammen med de fire bedste hold fra pulje B. Således bliver der i pulje A udelukkende spillet om seedninger til kvartfinalerne.

Kampene i pulje A spilles 2 × 45 minutter, mens kampene i pulje B spilles 2 × 30 minutter.

Pulje A

Pulje B

Finalekampe 

I slutspillet spilles alle kampe 2 × 30 minutter, bortset fra bronzekampen og finalen, der spilles 2 × 45 minutter.

Kampe om 1.- til 6.-pladsen

Kampe om 7.- til 10.-pladsen 

Kampene om 7.- til 10.-pladsen havde deltagelse af de to tabere fra kvartfinalerne med de to hold, der var endte på tredje- eller fjerdepladsen i pulje B, Kina og Somalia, samt de to hold fra pulje B, der ikke gik videre til kvartfinalerne.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 Svenska Bandyförbundet - Herr-VM 2017 till Sandviken (20. maj 2015)   
 Mesterskabets hjemmeside   
 B-VM

Referencer 

2017
Bandy i 2017
2017 i Sverige
Gävleborgs län
Trollhättan